OpenDocument Format, ODF (от  — ) — открытый формат файлов документов для хранения и обмена редактируемыми офисными документами, в том числе текстовыми документами (такими как заметки, отчёты и книги), электронными таблицами, рисунками, базами данных, презентациями.

Стандарт был разработан индустриальным сообществом OASIS и основан на XML-формате. 1 мая 2006 года принят как международный стандарт ISO/IEC 26300. В июле 2015 года стандартизован ODF версии 1.2.

Стандарт был совместно и публично разработан различными организациями, доступен для всех и может быть использован без ограничений. OpenDocument появился как альтернатива частным закрытым двоичным форматам Microsoft Office 97—2003 (DOC, XLS, PPT); его основным конкурентом является формат Microsoft OOXML.

Файл OpenDocument — ZIP-архив, включающий в себя файловую иерархию, содержащую XML-файл самого документа, файлы включений (например — картинок), вспомогательные файлы с метаинформацией, картинка-миниатюра страницы документа и тому подобное.

MIME-типы и расширения

Преимущества OpenDocument 
 Пользователи, сохраняющие свои данные в открытом формате, таком как OpenDocument, избегают опасности быть загнанными в угол единственным поставщиком, они свободны выбрать другое программное обеспечение, если их сегодняшний поставщик уйдёт с рынка, поднимет цены, изменит своё программное обеспечение или изменит условия лицензионного соглашения на более строгие.
 OpenDocument является единственным стандартом для редактируемых офисных документов, утверждённым независимым комитетом по стандартам и реализованным несколькими поставщиками программного обеспечения. OpenDocument может быть использован любым поставщиком ПО, включая, в том числе, поставщиков закрытого программного обеспечения и разработчиков, использующих GNU GPL.

Критика ODF 

Спецификация ODF версии 1.0 подверглась критике по следующим причинам:

 В стандарте не описаны спецификации скриптов и макросов, которые играют важную роль в офисных приложениях. Результатом этого становится наличие различных реализаций сценариев в разных приложениях.
 В спецификации OpenDocument Format 1.0-1.1 говорится о формате ZIP, но нет ссылок на стандарт, описывающий его.

А также по причинам, которые были исправлены в ODF версии 1.2 или OpenFormula:

 Хотя OpenOffice.org позволяет использовать цифровые подписи и сохранять их в ODF используя XML-DSig, сам стандарт OpenDocument Format 1.0-1.1 применение цифровых подписей не описывает. Однако новая версия формата 1.2 уже включает XML-DSig подобно используемому в OpenOffice.org.
 Спецификация OpenDocument Format, принятая ISO, не определяет язык формул, что означает, что соответствующие файлы не обязаны быть совместимыми. OASIS работает над стандартизацией OpenFormula для ODF версии 1.2.
 Спецификации ODF 1.0-1.1 не допускают использования таблиц в презентациях. Теперь эти возможности включены в версию 1.2, разработанную OASIS.

Поддерживаемое программное обеспечение 

С форматом ODF может работать как свободное программное обесепечение, так и проприетарное. Это могут быть офисные пакеты (как автономные, так и веб-приложения) и отдельные приложения, такие как текстовые процессоры, электронные таблицы, презентации и приложения для управления данными. Ниже представлен список известных текстовых редакторов, текстовых процессоров и офисных пакетов, полностью или частично поддерживающие OpenDocument:

 OpenOffice.org
 LibreOffice
 IBM Lotus Symphony
 IBM Productivity Tools (компоненты в составе IBM Lotus Notes)
 KOffice
 AbiWord
 Scribus
 Textmaker
 
 ODFReader
 NeoOffice
 Google Docs
 AjaxWrite
 Zoho Office Suite
 КП ОФИС
 Википедия:Книги
 МойОфис
 ONLYOFFICE

Microsoft 
 
Первоначальная версия Microsoft Office 2007 не имела поддержки OpenDocument.

7 февраля 2007 Sun Microsystems, основоположник разработки пакета OpenOffice.org, выпустила бесплатное расширение для Microsoft Office, позволяющее производить чтение и запись формата ODF — Sun ODF Plugin for Microsoft Office.

21 мая 2008 года Microsoft объявила о будущем внедрении поддержки ODF в Microsoft Office 2007, которая и была реализована в Service Pack 2. Европейская комиссия назначила расследование с целью разобраться, приведёт ли это к лучшей совместимости и более широкому выбору для пользователя.

Microsoft Office 2007 приобрёл поддержку формата OpenDocument, начиная с SP2. Но эта реализация стандарта подвергалась критике как далёкая от совершенства. Альянс ODF заявил, что данное программное обеспечение фактически не поддерживает стандарт OpenDocument, и опубликовал технический отчёт о тестировании работы MS Office 2007 SP2 с файлами OpenDocument. В частности, там говорится об отсутствии поддержки зашифрованных документов и о сохранении формул не в том формате, в каком это делают при сохранении файлов ODF программы OpenOffice.org, KSpread, Google Docs и IBM Lotus Symphony. Как показал в своём исследовании Роб Вейр, файлы электронных таблиц ODF, созданные в Excel, оказались практически нечитаемыми для всех существовавших на тот момент офисных пакетов, работающих с ODF, как и созданные в них файлы — нечитаемыми для Excel. Журнал ZDNet опубликовал статью, в которой делается вывод, что Microsoft, выпустив SP2, только ухудшила ситуацию со способностью разных офисных пакетов ко взаимодействию, сравнительно с периодом, когда оно обеспечивалось для MS Office только плагином компании Sun. Microsoft даже обвиняли в сознательном нежелании следовать стандарту ISO при реализации поддержки ODF, и стремлении фрагментировать стандарт, создав его преднамеренно ущербную вариацию.

Также Microsoft финансирует свободный проект плагина для Microsoft Office для пакетного преобразования документов, ODF Converter, под BSD-like лицензией на SourceForge.net. 2 февраля 2007 года была выпущена версия 1.0 плагина к Word версий 10—12 (XP—2007) на 5 языках (не включая русский). В планах проекта выпуск плагинов для Excel и PowerPoint к ноябрю 2007 года.

19 апреля 2010 года компания Oracle, к которой после покупки ею компании Sun Microsystems, разработчика плагина поддержки ODF для Microsoft Office, перешли все права на него, закрыла свободный доступ к плагину.

Помимо Microsoft Office, формат OpenDocument (в частности, .odt) поддерживает (наряду с форматом Office Open XML, разработанным Microsoft) редактор WordPad, входящий в состав Windows 7.

Использование 

Одна из целей открытых форматов, таких как OpenDocument, состоит в том, чтобы гарантировать долгосрочный доступ к данным без юридических или технических барьеров, поэтому в некоторых странах открытые форматы стали государственными стандартами.

См. также 

 ODF Alliance
 The Document Foundation
 OpenRaster
 Сравнение языков разметки документов
 Сравнение Office Open XML и OpenDocument

Примечания

Ссылки 
 
 Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.0 — русский перевод спецификации
 OpenDocument Format Alliance 
 ISO стандарт OpenDocument 
 OASIS OpenDocument Essentials 
 
 

Форматы текстовых документов
Форматы электронных таблиц
XML
Стандарты ISO
OpenDocument